Entre la vida y la muerte puede referirse a:
 Entre la vida y la muerte (1970), novela autobiográfica de Michael Crichton (autor de Parque Jurásico);
 Entre la vida y la muerte (1993), película mexicana dirigida por Miguel Córcega y Eduardo Magallanes;
 Entre la vida y la muerte (1993), telenovela mexicana producida por Televisa en 1993;
 Entre la vida y la muerte (2008), título que tuvo en Hispanoamérica la película Appaloosa de Ed Harris, de 2008;
 Entre la vida y la muerte, película francesa de 2022 dirigida por Giordano Gederlini.